Айхал:

 Айхал — посёлок городского типа в Мирнинском районе Якутии.
 Айхал — аэропорт местного значения в поселке городского типа Айхал Якутии.
 Айхал — алмазное месторождение.